

Хронологическая таблица

Примечания 

Эквадор
Шахматы
Шахматы в Эквадоре